Horvátország
Šilo falu Dobrinj községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
Šilo lakatlan sziget az Adriai-tengerben
Šilo Malo lakatlan sziget az Adriai-tengerben, a Kornati-szigetcsoport része
Šilo Veliko lakatlan sziget az Adriai-tengerben, a Kornati-szigetcsoport része